Дровнино
 Дровнино — деревня в Можайском районе Московской области;
 Дровнино — деревня в Троицком административном округе Москвы;
 Дровнино — железнодорожная платформа Белорусского направления Московской железной дороги;
 Дровнино — населённый пункт и железнодорожный перегон (178 км) в Гагаринском районе Смоленской области;
 Дровнино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.